Prințesa Victoria Alexandra a Regatului Unit (1868–1935) a fost fiica regelui Eduard VII.

Prințesa Victoria a Regatului Unit se mai poate referi la:
 Prințesa Victoria de Saxa-Coburg-Saalfeld, (1786–1861), mama reginei Victoria
 Victoria a Regatului Unit (1819–1901), mai bine cunoscută drept regina Victoria
 Victoria de Saxa-Coburg-Kohary (1822-1857), verișoara reginei Victoria
 Victoria, Prințesă Regală (1840–1901), fiica reginei Victoria
 Prințesa Victoria Melita de Saxa-Coburg și Gotha (1876–1936), fiica lui Alfred, Duce de Saxa-Coburg și Gotha

Următoarele Prințese U.K. au purtat numele Victoria, însă n-au fost aproape niciodată cunoscute drept Prințesa Victoria:
 Prințesa Patricia de Connaught (1886–1974), fiica Prințului Arthur, Duce de Connaught și Strathearn
 Victoria Eugenie de Battenberg (1887–1969), fiica Prințesei Beatrice a Regatului Unit
 Mary, Prințesă Regală și Contesă de Harewood (1897–1965), fiică a regelui George al V-lea